Финал Кубка Аргентины по футболу 2013/2014 состоялся 26 ноября 2014 года. «Уракан» оказался сильнее «Росарио Сентраль» в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4 и стал обладателем Кубка Аргентины, основное и дополнительное время закончилось без голов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на worldfootball.net

2014
Аргентина
Матчи ФК «Уракан»
Матчи ФК «Росарио Сентраль»
События 26 ноября
Ноябрь 2014 года
Спорт в Аргентине в 2014 году
Сан-Хуан (Аргентина)